Коллен () — французская фамилия.

Известные носители 
 Коллен, Орельен (род. 1986) — французский футболист.
 Коллен, Рафаэль (1850—1916) — французский живописец и иллюстратор.
 Коллен, Фил (род. 1957) — британский музыкант, ведущий гитарист рок-группы Def Leppard.

Двойная фамилия 
 Коллен д’Арлевилль, Жан Франсуа (1755—1806) — французский драматург.
 Коллен де Бламон, Франсуа (1690—1760) — французский композитор.
 Коллен де Вермон, Иасент (1693—1761) — французский художник.
 Коллен де Планси, Жак Огюст Симон (1784—1887) — французский писатель, автор сочинений по оккультизму и демонологии.

См. также 
 Колен
 Коллин